Um procedimento de reunião de informações. (Em muitos casos, usado para criar evidências no intuito de testar uma hipótese procurando evidências de que ela está errada).

Ou ainda:

Satélites
 Satélite de Coleta de Dados 1: primeiro satélite brasileiro lançado ao espaço.
 Satélite de Coleta de Dados 2: segundo satélite brasileiro lançado ao espaço.
 Satélite de Coleta de Dados 2A: Satélite totalmente planejado, construído e qualificado no Brasil.
 Satélite de Coleta de Dados 3: Satélite aparentemente cancelado.
Equipamentos eletrônicos
 Plataforma de coleta de dados: Dispositivo automatizado capaz de medir variáveis ambientais.
 Coletor de dados: Equipamento utilizado para a coleta de informações.
Locais
 Colina Coleta de Dados: Uma área em Plutão.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos